Hans Eklund kan syfta på

Hans Eklund (strukturbiolog), svensk strukturbiolog.
Hans Eklund (tonsättare), svensk tonsättare.
Hans Eklund (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare och tränare.
Hans Eklund (konstkritiker) (1921–2018), svensk konstkritiker och författare, mottagare av Samfundet S:t Eriks plakett